Il singolare del torneo di tennis Johannesburg Indoor 1975, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Buster Mottram che ha battuto in finale Tom Okker 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Arthur Ashe (quarti di finale)
 Björn Borg (semifinali)
 Bob Hewitt (quarti di finale)
 Tom Okker (finale)

 Kim Warwick (quarti di finale)
 José Higueras (primo turno)
 Buster Mottram (Campione)
 Onny Parun (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Johannesburg Indoor 1975